Мокрое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мокрое — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Мокрое — агрогородок в Быховском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Мокрое — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Россия 
 Мокрое — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Мокрое — бывший посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Мокрое — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Мокрое — село в Куйбышевском районе Калужской области.
 Мокрое — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Мокрое — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Мокрое — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Мокрое — село в Можайском районе Московской области.
 Мокрое — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Мокрое — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Мокрое — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Мокрое — село в Петровском районе Саратовской области.
 Мокрое — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Мокрое — село в Арсеньевском районе Тульской области.

Украина 
 Мокрое — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Мокрое — село в Барановском районе Житомирской области.
 Мокрое — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Мокрое — прежнее нахвание села Немецкая Мокрая Тячевского района Закарпатской области.

См. также 
 Мокрое — озеро в Лужском районе Ленинградской области